

Персоналії 
 Прізвище
 Йозеф Рона — німецький кінематографіст, кінооператор, фотограф
 Ярослав Рона — чеський скульптор і художник
 Ім'я
 Рона Мітра — британська акторка
 Рона Нішліу — косово-албанська співачка і радіоведуча
 Рона Робінсон — британська промисловий хімік

Топоніми 
 Рона — гора (2280 м) у хребті Бакнелл, складової частини хребта Британії (Східна Антарктида).
 Рона — департамент на південному сході Франції, один з департаментів регіону Рона-Альпи.
 Рона — одна з найбільших річок Європи, протікає територією Швейцарії та Франції.
 Рона-Альпи — регіон на південному сході Франції.
 Рона-де-Жос — комуна у повіті Марамуреш в Румунії.

Інше 
 29-та гренадерська дивізія СС «РОНА» (1-ша російська)